— награда, с 1911 года ежегодно вручаемая японским учёным в двух номинациях: гуманитарные и естественные науки. С 1970 года вручается дополнительно некоторым лауреатам премии Японской академии наук. На церемонии награждения, где присутствует император и , лауреатам от имени императора вручается сертификат и ваза.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Список награждённых на сайте Японской академии наук

Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1911 году
Японская академия наук
1911 год в Японии